

Letteratura
 The Lunatic at Large – romanzo del 1899 di J. Storer Clouston

Cinema 
 A Lunatic at Large – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Lunatic at Large – film del 1921 diretto da Henry Edwards
 The Lunatic at Large – film del 1927 diretto da Fred C. Newmeyer